Wetzdorf ist der Name folgender Orte:
 Wetzdorf (Schkölen), Ortsteil der Stadt Schkölen, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Wetzdorf (Harth-Pöllnitz), Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Großwetzdorf und Kleinwetzdorf, Ortsteile der Gemeinde Heldenberg, Niederösterreich